МД — аббревиатура, может означать:

 Минеральные добавки.
 Молодые демократы.
 Моторизованная дивизия.
 Мужское движение.
 Машина дренажная (в маркировке).
 Металлодетектор.
 Морская держава.

См. также